«Сигнал» — украинский футбольный клуб из Одессы. Основан в 1996 году. Выступал в Чемпионате Украины среди любителей.

Клубные цвета: сине-белые.

История 

Клуб основан 3 июля 1996 года в честь 60-летнего юбилея ГАИ СССР Виктором Давимокой, под руководством которого добилась весомых успехов, трижды кряду выиграв чемпионат Одессы, Кубок города и турнир полицейских сил Европы.

В ноябре 2005 года клуб перешел под юрисдикцию ГУ УМВД Украины в Одесской области.

Достижения 
 Чемпион Одессы 1996/97, 1998 (весна), 1998/99.
 Обладатель Кубка Одессы 1998 (весна), 1999/00.
 Обладатель Кубка Одесской области памяти Николая Трусевича 2002.
 Серебряный призёр чемпионата Одесской области 1999/00, 2000 (осень), 2001, 2002, 2003.
 Серебряный призёр чемпионата Одессы 1999/00.
 Финалист Кубка Одесской области памяти Николая Трусевича 1998/99.
 Финалист Кубка Одессы 1998/99.
 Победитель зимнего первенства Одессы 1997/98, 2002/03.
 Серебряный призёр зимнего первенства Одесской области памяти Сергея Раздорожнюка 2000/01.
 Серебряный призёр зимнего первенства Одессы 1999/00, 2008/09.
 Бронзовый призёр зимнего первенства Одессы 2005/06.
 Победитель Кубка полицейских сил Европы 1999, 2001, 2002, 2003, 2004.
 Серебряный призёр Кубка полицейских сил Европы.

«Сигнал» в Кубке Украины среди любителей 
В 1999 году команда выступила в Кубке Украины среди любителей и уже в четвертьфинале проиграла будущему обладателю трофея — «Шахте-Украина» (Украинск) (1:2 в Украинске и 3:4 в Одессе).

Главные тренеры в истории клуба 
  Игорь Иваненко
  Игорь Корниец
  Виктор Богатырь
  Александр Никифоров
  Иван Гецко
  Александр Павлинов
  Дмитрий Новиков

Известные игроки 

Футбольные клубы Одессы